Shelter (zespół muzyczny)
 Shelter (film 2007)
 Shelter (film 2010) (Inkarnacja (film)
 Shelter (film 2012)
 Shelter (film 2014) (Bez adresu)
 Shelter– komputerowa gra symulacyjna